Litlington – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Litlington – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)